Ю́цкий сельсове́т — упразднённое муниципальное образование в составе Предгорного района Ставропольского края России.

Административный центр — село Юца.

Символика 
Герб и флаг Юцкого сельсовета утверждены 18 декабря 2003 года и 31 октября 2006 года внесены в Государственный геральдический регистр (герб под № 2528, флаг под № 2529).

Описание герба: «В лазоревом поле щита — серебряный волнистый вилообразный крест в правильном положении, сопровождаемый по трём сторонам золотыми пятилучевыми звёздами».

Композиция герба отражает местоположение административного центра сельсовета у слияния рек Юцы и Джуцы, символом которого является вилообразный крест. Три звезды символизируют три населённых пункта сельсовета: сёла Юца, Садовое и хутор Новая Пролетарка. Кроме того, они «ассоциируются с горой Джуца, у которой берут начало реки».

Флаг составлен на основе герба и воспроизводит его композицию «в горизонтальном положении с той лишь разницей, что крест на полотнище не волнистый, а ровный».

Описание флага: «Прямоугольное полотнище синего цвета с отношением ширины к длине 2:3. Полотнище разделено вилообразным крестом белого цвета, она из сторон которого расположена по горизонтальной оси полотнища, а две других разветвляются от центра к углам полотнища у древка (ширины сторон креста 1/4 ширины полотнища). В центре каждой из синих частей полотнища — по одной пятиконечной звезде жёлтого цвета».

Символика муниципального образования разработана художником И. Л. Проститовым.

География 
Юцкий сельсовет граничит с Кабардино-Балкарией, с городами Пятигорск и Ессентуки. А также с Ессентукским и Этокским сельсоветами Ставропольского края.

История 
 1934 г. — к городу Ессентуки был присоединен Юцкий сельсовет. Ессентуки становится горрайоном с подчинением Исполкому Краевого Совета депутатов трудящихся Северо-Кавказского крайисполкома.
 1939 г. — указами Президиума Верховного Совета РСФСР Юцкий сельсовет был выведен из состава Ессентукского горрайона.
 26 июля 1989 г. — село Привольное Юцкого сельсовета Предгорного района передано в административно-территориальное подчинение Пятигорского горсовета.
 С 16 марта 2020 года, в соответствии с Законом Ставропольского края от 31 января 2020 г. № 12-кз, все муниципальные образования Предгорного муниципального района были преобразованы путём их объединения в единое муниципальное образование Предгорный муниципальный округ.

Население 

 Национальный состав
По итогам переписи населения 2010 года проживали следующие национальности (национальности менее 1 %, см. в сноске к строке "Другие"):

Состав сельского поселения

Экономика 
 Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа «Гранд Спа Юца» создана в соответствии с Постановлением № 71 Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2007 года на территории Ставропольского края. С декабря 2012 года Туристско-рекреационная особая экономическая зона «Гранд Спа Юца» Ставропольского края включена в Северокавказский туристический кластер, которым управляет ОАО «Курорты Северного Кавказа»

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Предгорного района
Упразднённые сельские поселения Ставропольского края
Сельские поселения, упразднённые в 2020 году
Юца